Rudnyicsnij – település Oroszországban, a Kemerovói területen
 Rudnyicsnij – település Oroszországban, a Kirovi terület Felső-kámai járásában
 Rudnyicsnij – település Oroszországban, a Szverdlovszki területen